

Onomastica
Candi – diminutivo del nome proprio di persona Candace

Persone
Cesare Candi – liutaio italiano
Giovanni Candi – architetto italiano
Oreste Candi – liutaio italiano

Religione
Candi – nome usato in Indonesia per indicare la stupa buddhista